Världsmästerskapet i handboll för herrar 2001 spelades i Frankrike 23 januari-4 februari 2001. Frankrike vann turneringen före Sverige och FR Jugoslavien.

Spelartrupper 
 Spelartrupper under världsmästerskapet i handboll för herrar 2001

Kval 
 Kvalspelet till världsmästerskapet i handboll för herrar 2001

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Final

Slutställning

Turneringens mest värdefulla spelare 
  Stefan Lövgren

Externa länkar 
 IHF:s resultatservice för världsmästerskapet i handboll för herrar 2001

2001 i Frankrike
Internationella handbollstävlingar i Frankrike
Handbollssäsongen 2000/2001
2001
Sport i Albertville
Besançon
Dunkerque
Sport i Marseille
Sport i Nantes
Internationella sportevenemang i Paris
Toulouse